Sirius MC (справжнє ім'я Віталій Грошовик) — відомий український виконавець хіп-хопу з міста Калуш. Один з учасників львівського реп-об'єднання 322. Станом на 2015 рік випустив два альбоми — «Дві сторони свідомості» в 2010-му (на той час був учасником франківського угрупування «The Foundation») і «Проект зворотній відлік» в 2014-му. Захоплення культурою хіп-хопу почалося із захоплення кліпом «Ламані танці», який крутили по ТБ. Спершу придбав собі касету, згодом почало з'являтися Всемережжя і Sirius продовжив вивчення культури. Після цього з'явилося бажання творити власний продукт і молодий виконавець звернувся до свого приятеля, який в свою чергу підказав йому спосіб найпростішого створення власного біту.
26 вересня 2014 у Львові пройшов перший «ПідБіт Фест», в якому взяв участь і сам Sirius MC.

Дискографія

Посилання 
 Офіційний відеокліп на трек «Ти бачиш світло» у мережі Ютуб
 Офіційний канал в мережі Ютуб 

Україномовні репери